El término Zelo, puede referirse a:
 Zelo, en la mitología griega la personificación del fervor y la dedicación o de la rivalidad y la discordia.
 Zelo Buon Persico, localidad y comune italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía.
 Zelo Surrigone, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.